Ferdinand-Sigismond Delamonce (1678-1753), architecte, fils de Jean Delamonce (1635-1708)
 Jean Delamonce (1635-1708), peintre et architecte français